Unplugged (The Official Bootleg) — акустическое выступление Пола Маккартни, записанное и изданное в 1991 году. После весьма помпезного Tripping the Live Fantastic Пол Маккартни решил использовать возможность выступить со своими песнями в недавно появившемся шоу в акустическом варианте. В результате Маккартни стал одним из первых, кто выпустил акустические альбомы.

Об альбоме 
Принимая во внимание личность исполнителя, альбом был довольно тепло принят. Сначала Unplugged (The Official Bootleg) был издан ограниченным тиражом в 1991 с обложкой, полной реминисценций к Снова в СССР. Потом, в конце 90-х, альбом был переиздан с закреплением нового варианта обложки на последующие тиражи. После первого издания альбом достиг 7-го места в общем чарте Соединённого королевства и 14-го места в США, что стало в этой стране высшим достижением Маккартни за почти 10 лет.

Эта запись была одной из первых в знаменитой серии MTV Unplugged. Несколько композиций, исполненных на шоу, не были включены в альбом, а именно: «Things We Said Today», «Midnight Special», «Matchbox», «Mean Woman Blues» и «The Fool». Некоторые песни готовились к выступлению, но так и не были сыграны: «Mother Nature's Son», «Figure Of Eight», «Cut Across Shorty» и «Heartbreak Hotel».

Список композиций 
Кроме отмеченных композиций, автором всех является Пол Маккартни.

 «Be-Bop-A-Lula» (Джин Винсент/Дэвис) — 4:04
 «I Lost My Little Girl» — 1:45
 Эту песню Маккартни написал в 14 лет
 «Here, There and Everywhere» (Джон Леннон/Пол Маккартни) — 3:16
 Впервые Маккартни исполнил эту песню вживую
 «Blue Moon of Kentucky» (Бил Монро) — 4:21
 «We Can Work It Out» (Джон Леннон/Пол Маккартни) — 2:48
 «San Francisco Bay Blues» (Jesse Fuller) — 3:29
 «I've Just Seen a Face» (Джон Леннон/Пол Маккартни) — 3:01
 «Every Night» — 3:24
 «She's a Woman» (Джон Леннон/Пол Маккартни) — 3:39
 «Hi-Heel Sneakers» (роберт Хиггенботэм) — 4:08
 «And I Love Her» (Джон Леннон/Пол Маккартни) — 4:17
 Впервые Маккартни исполнил эту песню вживую
 «That Would Be Something» — 4:02
 Впервые Маккартни исполнил эту песню вживую
 «Blackbird» (Джон Леннон/Пол Маккартни) — 2:09
 «Ain't No Sunshine» (Бил Уизерс) — 4:05
 Маккартни сыграл на ударных — первый раз за все время сольных выступлений и выступлений в группе Wings
 «Good Rockin' Tonight» (Рой Браун) — 3:42
 «Singing the Blues» (Мэлвин Эндслей) — 3:46
 «Junk» — 2:26
 Впервые Маккартни исполнил эту песню вживую

Участники записи 
 Пол Маккартни: Акустическая гитара, ударные, вокал.
 Линда Маккартни: Фортепиано, перкуссия, индийская фисгармония, вокал.
 Хамиш Стюарт: Акустическая бас-гитара, акустическая гитара, вокал.
 Робби Макинтош: Акустическая гитара, фортепиано, добро, вокал.
 Пол Виккенс: Фортепиано, клавишные, перкуссия, акустическая бас-гитара, вокал.
 Блэир Каннингам: Ударные и перкуссия.

Концертные альбомы 1991 года
Концертные альбомы Пола Маккартни
Альбомы MTV Unplugged
Концертные альбомы Parlophone
Концертные альбомы Capitol Records